Пизи — страва з вчиненого тіста; варені кульки з кислого гречаного тіста

Населені пункти та їхні частини
 Пизи — село в гміні Монькі Монецького повіту Підляського воєводства

Посилання

Примітки